CIP kan avse: 

 CIP – en Incoterm, se Carriage and Insurance Paid to
 CIP – en medicinsk term för Medfödd okänslighet för smärta, se Congenital Insensitivity to Pain